Сафарово — название населённых пунктов в России:

 Сафарово — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Сафарово — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Сафарово — село в Чишминском районе Башкортостана.

См. также 
 Сафаров
 Сафар